Jetter steht für:

 Jetter AG, deutscher Automatisierungstechnikhersteller 

Jetter ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Jetter (* 1978), deutscher Kirchenmusiker
 Dieter Jetter (* 1929), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker
 Dorothee Jetter (* 1938), deutsche Pädagogin
 Friedrich Michael Jetter (1912–1969), deutscher Landrat
 Gottfried Jetter (1838–1903), deutscher Unternehmer und Messerschmied
 Hartmut Jetter (* 1930), deutscher Religionspädagoge
 Karl Jetter (* 1929), deutscher Ökonom und Journalist
 Martin Jetter (* 1959), seit 2006 Vorsitzender der Geschäftsführung der IBM Deutschland GmbH
 Monika Jetter (* 1940), deutsche Hörfunkmoderatorin und Buchautorin
 Monika Brunert-Jetter (1955–2017), deutsche Politikerin (CDU)
 Ursula Jetter (* 1940), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Werner Jetter (1913–2004), deutscher evangelischer Theologe
 Wilhelm Jetter (1860–1942), württembergischer Generalmajor

Siehe auch:
 Jeter